Список лучших альбомов США 2002 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2002 год.

История 
Лучшим альбомом года стал The Eminem Show рэпера Эминема.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2002 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2002 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов № 1 2002 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2002 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)
 Top Billboard 200 Albums. Issue Date: December 28, 2002. Архив The Billboard 200.  

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 2002 года